Peter de Smet (striptekenaar) (1944-2003), Nederlands striptekenaar.
 Peter De Smet (operazanger) (1958), Belgische operazanger.
 Hendrik Groen (pseudoniem van Peter de Smet), Nederlands schrijver